Тур Джелонга () — шоссейная многодневная велогонка, проходившая по территории Австралии с 2003 по 2011 год.

История 
В январе 2003 году стало известно о прекращении проведения многодневной гонки Тура Сноуи. А в середине февраля было объявлено о создании данной гонки которая фактически стала её правопреемницей. Дебютная гонка прошла под названием Тур Белларина ().

Изначально гонка проводилась в рамках Женского мирового шоссейного календаря UCI. С 2009 после прекращения проведения однодневной гонки Австралиа Ворлд Кап, входившей в календарь Женского мирового шоссейного кубка UCI, стала проводиться в рамках национального календаря до конца своей истории.

Изначально гонка проводилась в рамках Женского мирового шоссейного календаря UCI до однодневной гонки Австралиа Ворлд Кап, входившей в календарь Женского мирового шоссейного кубка UCI. С 2009 года, после прекращения проведения Австралиа Ворлд Кап, стала проводиться в рамках национального календаря до конца своей истории.

Маршрут гонки проходил в городе Джелонг и его окрестностях, на полуострове Белларин и в  расположенных в штате Виктория. Продолжительность сопоставляла 2-4 дня, в первый из которых могло проводиться два полуэтапа. Этапы были в формате индивидуальной гонки, критериума и группового.

Рекордсменкой с тремя победами стала австралийка Ойнон Вуд

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Архив официального сайта
 Тур Джелонга на ProCyclingStats
 Тур Джелонга на Cycling Archives
 Тур Джелонга на CQranking
 Тур Джелонга на Memoire du cyclisme
 Тур Джелонга на Cycle Base
 Тур Джелонга на First Cycling

Велогонки среди женщин